Joyful Noise ou A Joyful Noise peut faire référence à :

Œuvres 
A Joyful Noise, une comédie musicale de 1966 avec un livre d'Edward Padula avec des musiques et paroles d'Oscar Brand et Paul Nassau
Joyful Noise: Poems for Two Voices, un livre pour enfants de 1989 par Paul Fleischman
Joyful Noise, un album de 2002 du Derek Trucks Band
A Joyful Noise, un album de Noël 2002 de Jo Dee Messina
Joyful Noise, un film musical de Todd Graff de 2012, avec Queen Latifah et Dolly Parton
A Joyful Noise, un album de 2012 du groupe dance-punk Gossip
A Joyful Noise (album de Drinkard Singers), 1958

Autre 
Joyful Noise (chœur), un ensemble de chant pour personnes handicapées, fondé en 2000
Joyful Noise Recordings, un label indépendant fondé dans l'Indiana en 2003